Aveyron puede designar:
Aveyron, río de Francia.
Aveyron, un departamento de Francia; o bien,
Víctor de Aveyron, un personaje famoso por ser uno de los pocos casos de niños salvajes que fue ampliamente documentado. Víctor de Aveyron lleva ese nombre pues fue encontrado cerca en Aveyron, Francia.